Wilcock puede hacer referencia a:

C. C. Wilcock (1946-), taxónomo estadounidense.
Clifford Wilcock (1898–1962), ingeniero y político británico.
David Wilcock (1973-), conferenciante profesional, escritor y cineasta estadounidense.
Dennis Wilcock, músico británico.
George Wilcock (1890–1962), futbolista británico.
Juan Rodolfo Wilcock (1919-1978), escritor argentino.
Livio Bacchi Wilcock (1940-2013), traductor de Borges al italiano e hispanista romano.
Rod Wilcock (1956-), futbolista inglés.